Чемпионат Нидерландов по футболу 1888/89 () — 1-й в истории розыгрыш титула чемпиона Нидерландов по футболу. В турнире приняло участие семь команд, но не все участники провели одинаковое количество матчей. По регламенту турнира, за победу команда получала два очка, за ничью — одно, за поражение — ноль.

Чемпионом стал клуб  из Роттердама.

Турнирная таблица

Результаты матчей 
  •    •

Примечания 

Футбол в Европе в 1888 году
Футбол в Европе в 1889 году
1888 год в Нидерландах
Спорт в Нидерландах в 1889 году